Les élections municipales québécoises de 2001 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Capitale-Nationale

Château-Richer

L'Ange-Gardien

Lac-Sergent

Les Éboulements

Notre-Dame-des-Monts

Québec

Saint-Ferréol-les-Neiges

Saint-François

Saint-Gabriel-de-Valcartier

Saint-Gilbert

Saint-Hilarion

Saint-Irénée

Saint-Jean

Saint-Joachim

Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans

Saint-Marc-des-Carrières

Saint-Siméon

Saint-Thuribe

Saint-Urbain

Sainte-Anne-de-Beaupré

Sainte-Brigitte-de-Laval

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Sainte-Christine-d'Auvergne

Sainte-Famille

Sainte-Pétronille

Shannon

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Capitale-Nationale
 Résultat